Bad Guy peut faire référence à un méchant ou

Cinéma 
 Bad Guy est un film américain réalisé par Edward L. Cahn, sorti en 1937. 
 Bad Guy (Nabbeun namja) est un film sud-coréen réalisé par Kim Ki-duk, sorti en 2001.

Musique 
 Bad Guy est une chanson écrite et interprétée par le rappeur américain Eminem.
 Mr. Bad Guy  est le premier album solo de Freddie Mercury, chanteur du groupe britannique Queen.
 Bad Guy est une chanson écrite et interprétée par la chanteuse américaine Billie Eilish.

Télévision 
 Bad Guys est une série sud-coréenne diffusée pour la première fois en 2014.
 Bad Guys est le titre original d'un épisode de Stargate SG-1.

Homonymie de titre